Kiowa kan syfta på:
 Kiowa – en nordamerikansk ursprungsbefolkning som räknas till prärieindianerna
 Bell OH-58 Kiowa – en amerikansk militärhelikopter

Geografi

USA 

 Kiowa, Kansas, Barber County, 
 Kiowa, Oklahoma, Pittsburg County, 
 Kiowa, Colorado, Elbert County, 

Robotskapade USAförgreningar